Мариенталь (англ. Mariental, африкаанс Mariental, нем. Mariental) — многозначный термин.

Слово "Мариенталь" является топонимом, то есть названием местности. Оно происходит от немецких слов "Maria" (Мария) и "Tal" (долина), то есть "Долина Марии". Это название было дано различным местностям в разных странах, в том числе и в России.

Германия 

Мариенталь — коммуна в Германии, в земле Нижняя Саксония.
Мариенталь — действующий монастырь, расположенный около небольшого городка Остриц на реке Нейсе в Саксонии.

Намибия 

Мариенталь — город.

Россия 

Мариенталь — архитектурный каприз в Павловске.
Мариенталь — парк в Павловске.
Мариенталь — прежнее название села Раздольное Кущёвском района Краснодарского края.
Мариенталь — прежнее название села Горностаевка в Ленинском районе Крыма.
Мариенталь — прежнее название села Советское Советского района Саратовской области.

Украина 

Мариенталь — прежнее название села Мирное Великоновосёлковского района Донецкой области.
Мариенталь — прежнее название села Марьевка Межевского района Днепропетровской области.
Мариенталь — до 1945 г. название села Ильино в Черниговском районе Запорожской области
Мариенталь — до 1945 г. название села Марьяновка Овидиопольского района Одесской области.
Мариенталь — до 1945 г. название села Марьяновка в Конотопском районе Сумской области.
Мариенталь — до 1945 г. название села Долинское Сосницкого района Черниговской области.

См. также 
 Новый Мариенталь
 Старый Мариенталь
Мариентальский кантон